Тијера Верд има више значења:
 Тијера Верд (Флорида)
 Тијера Верд (Тексас)